Инесса (Ина) Александровна Константинова (1924, Киверичи, Тверская губерния — 4 марта 1944, Лукьяново, Псковская область) — советская партизанка-разведчица, героиня Великой Отечественной войны.

Биография 
Родилась в 1924 году в деревне Киверичи (ныне Рамешковский район Тверской области). Детство провела в городе Кашин, проживая с родителями и сестрой. Училась в средней школе № 1 города Кашина, с 1939 года член ВЛКСМ. Окончила школу в 1942 году, когда война уже шла в Калининской области.

С самого начала войны Инесса оказывала помощь пострадавшим от рук полицаев бойцам, работая медсестрой. С июля 1942 года она официально состояла в партизанском движении, служила разведчицей во 2-й Калининской партизанской бригаде (1-й Калининский партизанский корпус). Неоднократно она переходила линию фронта, добывая ценные сведения для бойцов РККА и партизан. Участвовала в боях с карателями. За свои заслуги она была награждена медалью «Партизану Отечественной войны» II степени, с 1943 года — кандидат в члены ВКП(б).

4 марта 1944 Инесса Константинова, находясь в разведке и прикрывая отход товарищей, погибла в бою с превосходящими силами немцев у деревни Лукьяново (Пустошкинский район Псковской области). Тело было найдено под сосной на следующий день. Посмертно в 1944 году Инесса Александровна Константинова была награждена Орденом Отечественной войны II степени. В 1949 году Инессу похоронили в .

В 1947 году были опубликованы её дневники, которые она вела во время пребывания в партизанских рядах. Дневники были переведены на многие языки и издавались за границей. С 1970 года её имя носит улица в Кашине.

Примечания

Ссылки 
 Тверской центр документации новейшей истории. Константинова Инесса Александровна (1924—1944)
 Рекомендательный список литературы из серии «Наши земляки». Константинова Инесса Александровна (1924—1944)

Партизаны Великой Отечественной войны
Разведчицы Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны